Śląsk (poln.) steht für:

 Schlesien 
 das Tanz- und Gesangsensemble Śląsk